Калугерица може да се отнася за:

 Калугерица, бивше село в Североизточна България, днес квартал на Каспичан;
 Калугерица, село в Община Радовиш, Република Македония;
 Калугерица, старо име на Горно Павликене, село в Ловешко, България;
 Калугерица, на гръцки Калогерица, село в дем Лерин, Гърция.
 Калугерица, вид птици от семейство Дъждосвирцови.